48 Batalion Łączności (2 WDZ) – batalion łączności 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej z Nysy
 48 Batalion Łączności (2 PDZ) – batalion łączności 2 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecinka